Aardrijkskunde
Weaver (Alabama), plaats in de staat Alabama in de Verenigde Staten

Merk
Weaver (motorfiets), Engels historisch merk van motorfietsen

Personen met de achternaam Weaver
Beau Weaver, Amerikaans acteur en presentator
Blue Weaver, Brits pianist
Curley Weaver, Amerikaans gitarist
Dennis Weaver, Amerikaans acteur
Nicky Weaver, Engels voetballer
Patty Weaver, Amerikaans actrice
Richard Weaver, Amerikaans schrijver en filosoof
Sigourney Weaver, Amerikaans actrice
Warren Weaver, Amerikaans wiskundige en communicatiewetenschapper